

Toponymes

Rue Kuhn, voie de Strasbourg située dans le quartier de la Gare.

Patronyme 
Kuhn et Kühn sont des noms de famille notamment portés par :

Kuhn 
 Adam Kuhn (1741-1817), médecin et naturaliste américain ;
 Andy Kuhn, dessinateur de comics américain ;
 Annemarie Kuhn (1937-), femme politique allemande ;
 Bodo Kuhn (1967-), athlète allemand ;
 Charles-Gustave Kuhn (1889-1952), cavalier suisse ;
 Cynthia Kuhn (1965-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Ernst Kuhn (1846-1920), indianiste et iranologue allemand ;
 Franz Felix Adalbert Kuhn (1812-1881), linguiste allemand ;
 Franz Kuhn, (1866-1929), chirurgien allemand ;
 Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn (1842–1894), botaniste allemand ;
 Friedrich Kuhn (1919-2005), bobeur allemand ;
 Fritz Kuhn (1955-), politicien allemand ;
 Georg Kuhn (1992-), escrimeur suisse ;
 Hans Kuhn (1824-1891), officier de marine prussien ;
 Hans Kuhn (1899-1988), linguiste et philologue allemand ;
 Hans Kuhn (1905–1991), artiste peintre allemand ;
 Harold W. Kuhn (1925-2014), mathématicien et économiste américain ;
 Hélène Kuhn (1988-), actrice franco-américaine ;
 Joachim Kuhn (1913-1994), commandant de l'état-major de la Wehrmacht ;
 Joseph Kuhn (1922-1947), résistant français, contraint de se cacher durant 25 mois pour échapper à l'incorporation forcée dans l'armée allemande  ; 
 Köbi Kuhn (1943-2019), joueur puis entraîneur de football suisse ;
 Mickey Kuhn (1932-2022), acteur américain ;
 Nelson Kuhn (1937-), rameur d'aviron canadien ;
 Oskar Kuhn (1908-1990), paléontologue allemand ;
 Paul Kuhn (1928-2013), musicien, chanteur et pianiste de jazz allemand ;
  (1910-1966), nom d'auteur QN, auteur néerlandais de bandes dessinées ;
 Richard Kuhn (1900-1967), biochimiste allemand, lauréat du prix Nobel de chimie en 1938 ;
 Roland Kuhn (1912-2005), psychiatre suisse découvreur du premier antidépresseur ; 
 Siegfried Kühn (1935-), réalisateur allemand ;  
 Simone Kuhn (1980-), joueuse de beach-volley suisse ;
 Stefan Kuhn (1979-), fondeur canadien ;
 Steve Kuhn (1938-), pianiste de jazz américain ;
 Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), épistémologue et historien des sciences américain, auteur de La Structure des révolutions scientifiques ;
 Walt Kuhn (1877-1949), artiste peintre et critique américain, co-organisateur de l'Armory Show ;
 Xavier Kuhn (1978-), skieur français, spécialiste de skicross.

Kühn 

 Albert Kühn (1938-2017), joueur de football allemand ;
 Alfred Kühn (1885-1968), zoologiste et généticien allemand ;
 Anke Kühn (1981-), joueuse de hockey sur glace allemande ;
 Axel Kühn (1967-), bobeur allemand ;
 Carl Gottlob Kühn (1754-1840), médecin allemand ;
 Daniela Kühn (1973-), mathématicienne allemande ;
 Dieter Kühn (1956-), joueur de football est-allemand ;
 Enrico Kühn (1977-), bobeur allemand ;
 Friedrich Kühn (général) (1889-1944), General der Panzertruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Gabriele Kühn (1957-), rameuse d'aviron allemande ;
 Heinz Kühn (1912-1992), homme politique allemand ;
 Joachim Kühn (1944-), pianiste de jazz allemand ;
 Johannes Kühn (1934-), poète allemand ;  
 Johannes Kühn (1991-), biathlète allemand ;
 Julius Kühn, (1825-1910), ingénieur agronome et botaniste allemand ;
 Julius Kühn, (1993-), handballeur allemand.
 Rolf Kühn (1929-2022), un musicien de jazz.

Sciences 
 Kuhn, abréviation officielle en taxinomie végétale du botaniste allemand Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn ;
 Kuhn, abréviation officieuse en zoologie du naturaliste américain Adam Kuhn ;
 Kühn, abréviation officieuse en zoologie du zoologiste et généticien allemand Alfred Kühn ;
 Conditions de Kuhn-Tucker, permettant des résolutions mathématiques de problèmes d'optimisation sous contraintes non-linéaires d'inégalité.
 Institut Julius Kühn

Économie 
 Kuhn (entreprise), société française de machines agricoles.
 Kuhn (manufacture), manufacture d'orgues en Suisse depuis 1864

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme germanique